Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1936 в Берлине и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних олимпийских играх 1948 в Лондоне.

Соревнования

Гребля на байдарках и каноэ

Гребной слалом

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны

Спортсмены, участвовавшие в олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ не менее 6 раз

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ

Ссылки 
 Гребля на байдарках и каноэ на Олимпийских играх 

 
Виды спорта на летних Олимпийских играх